Chappell kan syfta på:

 Absalom Harris Chappell, amerikansk politiker
 Jimmy Chappell, brittisk ishockeyspelare
 John J. Chappell, amerikansk politiker
 Lisa Chappell, nyzeeländsk skådespelare
 William V. Chappell, amerikansk politiker
 Chappell, Nebraska

Se även
 Warner Chappell